Irig (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Irig; slednja pa je del Sremskega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je Ириг, živi 3839 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 39,9 let (38,1 pri moških in 41,5 pri ženskah). Naselje ima 1686 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,87.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, v glavnem srbsko.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Sremskega upravnega okraja